

Нашуа — місто, штат Айова
 Нашуа — місто, штат Міннесота
 Нашуа — місто, штат Монтана
 Нашуа — місто, штат Нью-Гемпшир